Национальные парки Гватемалы — 20 охраняемых территорий общей площадью 7071,5 км², находящихся под управлением  и её высшего органа — .

26 мая 1955 года в день посадки деревьев Совет установил границы первых десяти парков. С тех пор он пополнился ещё 10 парками.

Список

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Гватемалы
Списки:Гватемала